Fowle ist der Nachname von

 Daniel Gould Fowle (1831–1891), US-amerikanischer Politiker und 46. Gouverneur von North Carolina.
 Henry Edward Fowle (1915–1995), britischer Kameramann